Фторид стронция, фтористый стронций — SrF2, бинарное соединение, представляющее стронциевую соль фтороводородной (плавиковой) кислоты.

Нахождение в природе 
Природный фторид стронция - минерал стронциофлюорит - открыт в 2010 году на апатито-нефелиновом месторождении Коашва в Хибинском массиве в ассоциации с ещё одним стронциевым фторидом полежаеваитом-(Се), NaSrCeF6.
В криолитовых копях Гренландии найден минерал ярлит: Na2(Sr,Na)14Al12Mg2F64[(OH),H2O]4.

Физические свойства 
Бесцветные кубические кристаллы (при высоком давлении и температуре переходят в ромбическую модификацию), аналогичные по строению CaF2.
Нерастворим в воде (ПР=4,3), плохо - в растворах разбавленных кислот. Растворяется в горячей соляной кислоте.

Получение 
 Взаимодействие оксида или карбоната стронция с плавиковой кислотой:
SrCO3 + 2HF → SrF2 + H2O + CO2↑

Для получения материала оптической чистоты используют взаимодействие твердого карбоната стронция с фторидом аммония при нагревании.

Взаимодействие хлорида стронция с фтором:
SrCl2 + F2 → SrF2 + Cl2↑

Применение 
Используется в качестве компонента твердотельных фторионных аккумуляторных батарей с большой энергоемкостью и энергоплотностью; для производства специальных стекол и люминофоров; как лазерный материал.

По результатам новейших разработок, из порошков фторида стронция, активированного фторидом неодима, изготавливают шихты, которые "перспективны для использования в технологии получения керамики методом горячего прессования".

Примечания 

Соединения стронция
С
Галогениды металлов